Медленная сортировка (англ. Slowsort) — непрактичный и юмористический алгоритм сортировки. Он основан на принципе размножай и сдавайся (англ. multiply and surrender), пародии на разделяй и властвуй. Его опубликовали Андрей Бродер и Йорге Столфи в 1986 году в своей статье Pessimal Algorithms and Simplexity Analysis (Пессимальные алгоритмы и анализ простоты, пародия на оптимальные алгоритмы и анализ сложности).

Алгоритм 
Медленная сортировка — рекурсивный алгоритм. На псевдокоде он реализуется следующим образом:

  Подпрограмма slowsort(A,i,j)                            // сортирует Массив A[i], ..., A[j]
    если i >= j то вернуться
    m := ⌊(i+j)/2⌋                            
    slowsort(A,i,m)                                    // (1.1)
    slowsort(A,m+1,j)                                  // (1.2)
    если A[j] < A[m] то поменять A[j] и A[m]             // (1.3)
    slowsort(A,i,j-1)                                  // (2)

 Рекурсивно отсортировать первую половину (1.1);
 Рекурсивно отсортировать вторую половину (1.2);
 Найти максимум всего массива, сравнивая результаты 1.1 и 1.2, и поместить его в конец массива (1.3);
 Рекурсивно отсортировать весь массив, кроме максимума.

Возможная реализация на Haskell:
  slowsort :: Ord a => [a] -> [a]
  slowsort xs
    | length xs <= 1 = xs
    | otherwise      = slowsort xsnew ++ [max llast rlast]  -- (2)
      where  
        l     = slowsort $ take m xs  -- (1.1)
        r     = slowsort $ drop m xs  -- (1.2)
        llast = last l
        rlast = last r
        xsnew = init l ++ min llast rlast : init r
        m     = fst (divMod (length xs) 2)

Сложность 
Время выполнения  медленной сортировки равно . Медленная сортировка не в полиномиальном времени. Даже в лучшем случае она хуже сортировки пузырьком.

Источники 

Алгоритмы_сортировки
Компьютерный_юмор